Никола́й Я́ковлевич Смирно́в:
 Смирнов, Николай Яковлевич (1804—1875) — русский военачальник, генерал-майор, комендант Пятигорской крепости.
 Смирнов, Николай Яковлевич (1920—1979) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Николай Яковлевич (1805—1887) — протоиерей Казанской церкви в Калуге, проповедник. Примечания